Papa João VI
 João VI de Portugual, o Clemente, um rei de Portugal.
 João VI Cantacuzeno um imperador bizantino.
 João VI de Jerusalém um patriarca de Jerusalém no século VIII.

Desambiguação

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a